Ada Biagini (1900-1944) – schermitrice e attrice italiana, vincitrice di una medaglia di bronzo al Campionato internazionale di scherma 1934
 Alfredo Biagini (1886-1952) – scultore, ceramista e decoratore d'interni italiano
 Alvaro Biagini (1935) –  calciatore italiano, di ruolo centrocampista e allenatore di calcio
 Antonello Folco Biagini (1945) – storico e accademico italiano 
 Bruno Biagini (1910–...) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Elisa Biagini (1970) – poetessa e traduttrice italiana
 Ferruccio Biagini (1925-2014) – politico, partigiano e sindacalista italiano
 Hugo Biagini (1938) – filosofo e storico argentino nazionalizzato italiano
 Isabella Biagini, all'anagrafe Concetta Biagini (1943-2018) – attrice cinematografica, showgirl e imitatrice italiana
 Leonardo Biagini (1977) – ex calciatore argentino di origini italiane, di ruolo attaccante
 Luca Biagini (1949) – attore e doppiatore italiano
 Piero Biagini (1932) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Pietro Biagini (1952) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Walter Biagini (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore